U9 (U 9, U-9; ) может обозначать:

Метрополитен
 Название девятой линии () в ряде метрополитенов в немецкоязычных странах:
 линия Берлинского метрополитена
 линия метрополитена Франкфурта-на-Майне

Подводные лодки
 U-9 — подводная лодка ВМС Германской империи, спущенная на воду в 1910 году.
 U-9 — подводная лодка ВМС Третьего Рейха, спущенная на воду в 1935 году.
 U-9 — подводная лодка ВМС ФРГ, спущенная на воду в 1966 году.